Sheriff:

 Sheriff — дебютный и единственный альбом канадской рок-группы Sheriff.
 Sheriff — канадская рок-группа.
 Sheriff — аркада, разработанная Nintendo R&D1 и выпущенная в 1979 году.

См. также 
 Шериф (значения)